Gamba är en familj stråkinstrument. Det kan också syfta på följande:

Personer med efternamnet Gamba
 Bartolommeo Gamba (1766–1841), italiensk bibliotekarie
 Ezio Gamba (född 1958), italiensk judoutövare
 Pietro Gamba (militär) (1801–1825), italiensk militär
 Rumon Gamba (född 1972), brittisk dirigent

Geografi
 Gamba, Gabon, ort